Piedra de moler puede referirse a:

 Muela de molino
 Metate
 Molcajete
 Batán (piedra de moler)
 Mortero (utensilio)